По време на втората пуническа война се провеждат три битки за град Нола:

 Първа битка при Нола (216 пр.н.е.)
 Втора битка при Нола (215 пр.н.е.)
 Трета битка при Нола (214 пр.н.е.)